De U1 is een metrolijn van de Metro van Hamburg.Het is de langste metrolijn in Duitsland,het traject is namelijk 55,8 kilometer lang.Deze lijn heeft 47 stations en de gemiddelde reistijd bedraagt ongeveer 76 minuten.Deze lijn loopt voor het grootste deel bovengronds,op viaducten.Het traject loopt van  Norderstedt Mitte ,via het centrum van Hamburg naar Ohlstedt of Großhansdorf (aftakking)

Metrostations 
* De sorteerwaarde van de foto is de ligging langs de lijn

Infrastructuur in Hamburg
U1